Russo –  brazylijski piłkarz, występujący na pozycji prawy obrońca
 Adam Russo – amerykański aktor pornograficzny i model pochodzenia włoskiego
 Alex Russo – bohaterka serialu "Czarodzieje z Waverly Place", emitowanego na kanale telewizyjnym Disney Channel
 James Russo – amerykański aktor, producent, scenarzysta filmowy i telewizyjny pochodzenia włoskiego ze strony
 Rene Russo – amerykańska aktorka i producentka filmowa, modelka pochodzenia włoskiego
 Roberto Russo – włoski siatkarz, grający na pozycji środkowego
 Anthony i Joe Russo – amerykańscy reżyserzy